Mittenweiler ist der Name folgender Orte:

 Mittenweiler (Schemmerhofen), Ortsteil von Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mittenweiler (Hofstetten), Ortsteil von Hofstetten, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mittenweiler (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelweiler